Skwary peut désigner :

Toponyme
en Pologne :

 dans la voïvodie de Mazovie
 Skwary, village de la gmina de Naruszewo dans la powiat de Płońsk
 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Skwary, village de la gmina de Łukta du powiat d'Ostróda